Tradycja nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta ma w Rzeszowie, podobnie jak w innym mieście dawnego zaboru austriackiego, Krakowie, tradycję sięgającą połowy XIX w.

Przypisy

Bibliografia 
  Jerzy Gacek, Honorowi Obywatele Miasta Rzeszowa, wyd. Libri Ressovienses, Rzeszów 1998, nr  w katalogu BN nr PB 5841/99